Naudet ist der Name von:

 Caroline Naudet (1775–1839), französische Grafikerin und Herausgeberin 
 Joseph Naudet (1786–1878), französischer Historiker und Direktor der Bibliothèque Mazarine
 Jules und Gédéon Naudet, französische Dokumentarfilmer
 Thomas Charles Naudet (1773–1810), französischer Landschaftsmaler und Radierer